Nagy Mariann
 Nagy Mariann (1972) válogatott labdarúgó
Nagy Marianna
 Nagy Marianna (1929–2011) Európa-bajnok műkorcsolyázó
 Nagy Marianna, Gódorné (1957) olimpiai bronzérmes kézilabdázó
 Nagy Marianna (1960) kosárlabdázó
 Nagy Marianna (1963) jogász, közigazgatás-tudós
 Nagy Marianna (1984) rövidpályás gyorskorcsolyázó, olimpikon
 Nagy Marianna politikus, Civil Mozgalom